Motor Lublin – polski klub piłkarski
 Motor Lublin – polski nieistniejący klub żużlowy